Список включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие в 2011 году первое место в португальском хит-параде, составляемом организацией Associação Fonográfica Portuguesa.

Ссылки 
 Архив португальского хит-парада

2011
Португалия